Okręty US Navy o nazwie USS "Mississinewa", pochodzącej od rzeki Mississinewa w stanie Indiana:

Pierwszy "Mississinewa" (AO-59) był pierwszą ofiarą kaitena. Zatopiony w 1944, kilka miesięcy po wejściu do służby.
Drugi "Mississinewa" (AO-144) był w służbie w latach 1955-1976. Został przekazany Military Sealift Command 15 listopada 1976. Ostatecznie wycofany ze służby w 1991. Skreślony z listy 16 lutego 1994. Obecnie zakotwiczony w składzie James River Reserve Fleet i oczekuje na złomowanie.

Mississinewa